Арканов — русская фамилия; имеет женскую форму Арканова.

Известные носители 
 Арканов, Аркадий Михайлович (настоящее фамилия Штейнбок; 1933—2015) — русский писатель-сатирик, драматург и сценарист, поэт-песенник, актёр, телеведущий.
 Арканов, Борис Самойлович (1892—1946) — театральный администратор, директор Харьковского оперного театра (1917—1924), заместитель директора Большого театра (1930—1936).
 Арканов, Вениамин Павлович (настоящее фамилия Лизунов; 1905—1973) — советский певец.

 Арканова, Валентина Фёдоровна (1934—2013) — советская и украинская оперная певица.